Алекса́ндр Владимирович Самсо́нов (16 июля 1953, Москва, РСФСР, СССР) — советский пловец, участник Олимпийских игр 1972 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1974).

Карьера 
Тренировался у Павла Иоселиани. На Олимпиаде в Мюнхене Самсонов участвовал в предварительном заплыве в эстафете 4×200 метров вольным стилем. В плавании на 400 и 1500 метров вольным стилем Александр Самсонов не смог выйти в финал.

На чемпионате мира в 1975 году Самсонов выиграл бронзу в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Также он является обладателем золотой, трёх серебряных и бронзовой медали чемпионата Европы и серебра Универсиады.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы СССР
Пловцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Мастера спорта СССР международного класса
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы Европы по плаванию